Silici, element químic no metàl·lic de la taula periòdica que té el símbol Si i un nombre atòmic de 14.
 Publi Silici (Publius Silicius) o Silici Corones (Silicius Coronas), senador romà